Filip est un nom de famille porté par :
 Ana Filip (1989-), joueuse de basket-ball française
 Guido De Filip (1904-1968), rameur d'aviron italien
 
 Jan Filip (1900-1981), un archéologue tchèque
 Jan Filip (1973-), un joueur tchèque de handball
 Lăcrămioara Filip (1973-), gymnaste artistique roumaine
 Martin Filip (1971-), joueur professionnel tchèque de hockey sur glace
 Ota Filip (1930-2018), romancier et journaliste tchèque naturalisé allemand
 Pavel Filip (1966-), homme politique moldave
 Steliano Filip (1994), footballeur roumain